Kabinett Disraeli steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irlands:
 Kabinett Disraeli I (1868)
 Kabinett Disraeli II (1874 bis 1880)